

Gens
Fernando Solanas
Juan Solanas
Valerie Solanas

Lieu
Sinnai#Hameaux

Homonymie de patronyme